Olry Terquem (1782-1862), mathématicien français ;
 Olry Terquem (1797-1887), géologue lorrain, neveu du précédent.